Bogie bezeichnet:
 Bogie (Fluss), ein Fluss in Schottland
 Bogie River, ein Fluss im Osten des australischen Bundesstaates Queensland
 eine Form des hugenottischen Familiennamens Bougie
 Bogie-Achsen oder ein Drehgestell

Personen:
 John Bogie (* 1963), kenianischer Judoka

im NRHP gelistete Objekte:
 Bogie Circle, in Ruthton, Kentucky, ID-Nr. 83002814
 Bogie Cottage, in Saranac Lake, New York, ID-Nr. 92001464
 Bogie Houses and Mill Site, in Richmond, Kentucky, ID-Nr. 76000920

Siehe auch:
 Bogey
 Bogy (Begriffsklärung)